Бори́с Шереме́тев: Шереметев, Борис Николаевич (1892—1979) — конструктор планёров.
 Шереметев, Борис Петрович (?—1650) — боярин, воевода.
 Шереметев, Борис Петрович (1652—1719) — русский военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый в России граф.
 Шереметев, Борис Сергеевич (1822—1906) — композитор-дилетант.